Mctavish est un nom de famille. Il peut faire référence à :
 Dale McTavish (né en 1972), un joueur canadien de hockey sur glace
 Graham McTavish (né en 1961), un acteur écossais
 Mason McTavish (né en 2003), un joueur canadien et suisse de hockey sur glace
 Simon McTavish (circa 1750-1804) , un entrepreneur canadien